Kinburn kan avse:

 Kinburn, tidigare fästning på Kinburnudden i Ukraina
 Kinburnudden, udde som utgör nordvästligaste spetsen på Kinburnhalvön i Mykolajiv oblast i Ukraina
 Kinburnhalvön, ukrainsk halvö vid Svarta havet, i oblasten Mykolajiv och Cherson